AND est un code qui peut signifier :
 Andorre :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 AND, un groupe de demomakers ;
  selon l'UCI.

AND est un sigle qui peut signifier :
 algoneurodystrophie, un autre nom du syndrome douloureux régional complexe ;
 Armée nationale de développement des Comores.

And est une abréviation, qui signifie :
 Andromeda, Andromedae, le nom latin et son génitif de la constellation d'Andromède.

And ou AND peut aussi désigner :
 AND, le nom anglais de l'opérateur booléen ET ;
 And, un atoll des États fédérés de Micronésie ;
 And, un prénom masculin, selon la liste des prénoms albanais.

Abréviation